Der Kanton Maubeuge-Sud war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Avesnes-sur-Helpe, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Maubeuge. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 2004 bis 2015 Philippe Dronsart (PS).

Der Kanton Maubeuge-Sud hatte 35.958 Einwohner (Stand: 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus einem Teil der Stadt Maubeuge (angegeben ist die Gesamteinwohnerzahl, im Kanton selbst lebten etwa 10.400 Einwohner) und weiteren zwölf Gemeinden:

Maubeugesud
Aufgelöst 2015